Большой Манчестер:

 Большой Манчестер — церемониальное и метропольное графство на западе Англии.
 Большой Манчестер — крупнейшая городская агломерация региона Северо-Западная Англия.